Овелак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Овелак, Абель (1843—1896) — французский антрополог и лингвист.
  (1880—1939) — французский анатом.